Во́лгин — русская фамилия. Происходит от названия реки Волги.

Известные носители 

 Волгин, Або Яковлевич (1896—1963) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Волгин, Александр Николаевич (1840-е — 1869) — русский писатель, поэт.
 Волгин, Алексей Владимирович (род. 1968) — российский легкоатлет.
 Волгин, Василий Леонтьевич (1920—1984) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Волгин, Вячеслав Петрович (1879—1962) — советский историк, общественный деятель.
 Волгин, Геннадий Никитович (1934—1986) — советский конструктор, Лауреат Ленинской и Государственной премий.
 Волгин, Герман Юрьевич (1963—2014) — советский и российский хоккеист.
 Волгин, Иван Тимофеевич (1923—1990) — Герой Советского Союза.
 Волгин, Игорь Леонидович (род. 1942) — российский литературовед.
 Волгин, Николай Николаевич (1907—1999) — государственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Никифоров-Волгин, Василий Акимович (1900/1901—1941) — русский писатель.

Псевдонимы 
 Волгин, Сергей (1910—?) — псевдоним писателя и поэта Степана Дмитриевича Долгополова.

Волгина

См. также 
 Волнин